Râul Largu se poate referi la:

 Largu - afluent al râului Bistra Mare
 Largu - afluent al Bistriței